Hanna Berthaut, actrice française ;
 Henri-Marie-Auguste Berthaut, (1848-1937), général français, directeur du Service géographique de l'Armée (1903-1911) 
 Jean-Auguste Berthaut (1817-1881), général et homme politique français ;
 Robert Berthaut (1924-2018), « réinventeur » moderne de l'époisses traditionnelle en 1956.

 Rue Constant-Berthaut, une voie du 20e arrondissement de Paris, en France.